Marek Czarnecki (1956-) – polski artysta fotografik
 Marek Czarnecki (1959-) – polski prawnik
 Marek Janusz Czarnecki (1963-) – polski przestępca